IBR est un sigle qui peut faire référence à :
 Infectious bovine rhinotracheitis (en français, rhinotrachéite infectieuse bovine).

IBR est un code qui peut faire référence à :
 .

Code IATA des aéroports